Waffenmesse bezeichnet eine Warenschau für Waffen und andere Produkte der Rüstungsindustrie.

Liste 
 Defence & Security Equipment International, eine Messe für Verteidigungssysteme und Ausrüstungen, welche alle zwei Jahre in London Docklands gehalten wird.
 Eurosatory, eine Rüstungsmesse, die alle zwei Jahre nördlich von Paris in Villepinte stattfindet.
 International Defence Exhibition, die größte Messe für Staatssicherheit und Rüstungsgüter im Nahen Osten.
 IWA OutdoorClassics, eine internationale Fachmesse für Jagdwaffen, Sportwaffen, Ordonnanzwaffen, Outdoorartikel und Zubehör.
 KADEX, eine Fachmesse für Wehrtechnik in Kasachstan. 
 Special Operations Forces Exhibition, eine Verteidigungs-, Sicherheits- und Waffenmesse, die in der Hauptstadt Jordaniens abgehalten wird.
 Undersea Defence Technology, eine Rüstungsmesse und Fachkonferenz für Unterwasserkriegsführung. 

Veranstaltung (Waffentechnik)